La Route nationale 65 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 65 en Belgique
 Route nationale 65 en Estonie
 Route nationale 65 en France métropolitaine

Voir aussi